

Personajes 
 Eduardo Daniel Aguirre (1998), futbolista mexicano.
 Edu Aguirre Jr. (1946), diplomático estadounidense.
 Edu Aguirre, periodista español del programa de deportes El chiringuito de Jugones, nacido el 14 de enero de 1988.